Križanje može biti:
 križanje - vjerska gesta u kršćanstvu
 križanje (genetika) - spajanje genetskih svojstava dvaju roditelja 
 Raskrižje - spoj između dvije ili više prometnica